Бернхард фон Бюлов може да се отнася за:

 Бернхард Ернст фон Бюлов – немски и датски политик
 принц Бернхард Хайнрих Карл Мартин фон Бюлов – канцлер на Германия, син на Бернхард Ернст фон Бюлов

Бюлов (род)
Германска аристокрация